Thrill ou Thrills pode se referir a:

Thrills, marca canadense de goma de mascar
The Thrills, banda de rock independente irlandensa
THE THRILL, banda japonesa de sopro e percussão
Thrills (álbum), álbum de Andrew Bird's Bowl of Fire
Thrills (Ellen Allien), álbum de Ellen Allien
Thrill, álbum de 2000 de Eleni Mandell
"Thrills", single de 1978 de Stewart Copeland (lançado com o nome de Klark Klent) 
"Thrills", canção de LCD Soundsystem, do álbum de 2005, LCD Soundsystem

Desambiguação